Stikine est une circonscription électorale provinciale de la Colombie-Britannique (Canada), qui se situe au nord-ouest de la province. Elle a la plus grande superficie des circonscriptions de la C.-B. 

Créée en 2009, son député actuel est le néo-démocrate Nathan Cullen.

Liste des députés

Résultats électoraux

Références

Liens externes 
 
 
 

Circonscription provinciale en Colombie-Britannique